

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Budzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Stoszowice 
 Budzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Budzów – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów 
 Budzów – część wsi Murzasichle w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Poronin
 Budzów – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski

Inne 
 Budzów – gmina wiejska
 Budzów – dawna gromada